
Termin -{NMS}- ima više značenja.

 Neuromedin S, neuropeptid
 Neuroleptički maligni sindrom, neurološko oboljenje